Robert Adamson může být:

 Robert Adamson (herec) (* 1985) – americký herec
 Robert Adamson (žurnalista) (1871–1935) – americký žurnalista
 Robert Adamson (fotbalista) (1914–1995) – skotský fotbalista
 Robert Adamson (filosof) (1852–1902) – skotský filosof
 Robert Adamson (fotograf) (1821–1848) – skotský chemik a pionýr fotografie
 Robert Adamson (básník) (* 1944) – australský básník
 Robert Adamson (programátor) (* 1947) – americký počítačový odborník